Das PSO CNS International 2007 fand vom 3. bis 8. September 2007 in Karatschi, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Das Preisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Vorjahressieger Adrian Grant nahm nicht erneut am Turnier teil. Im Finale traf der topgesetzte Karim Darwish auf den an Position sieben gesetzten Farhan Mehboob, den er mit 11:7, 11:8 und 11:7 besiegte. Darwish, der das Turnier ohne Satzverlust gewann, sicherte sich so den zwölften Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Muhammad Shah Nawaz einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2007/08
Squashturnier in Karatschi